Nenadović (en serbe : Ненадовић) est un nom de famille d'origine serbe notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Aleksa Nenadović (mort en 1804), prince serbe ;
 Jakov Nenadović (1765–1836), militaire et homme politique serbe ;
 Ljubomir Nenadović (1826–1895), écrivain, diplomate et homme politique serbe ;
 Mateja Nenadović (mort en 1854), personnalité politique serbe ;
  (1813–1873), épouse du prince serbe Alexandre Karađorđević ;
 Sima Nenadović (1793-1815), fils d'Aleksa Nenadović, voïvode serbe ;
 Famille Nenadović, famille noble de Serbie.

Notes et références 

en:Nenadović